Występy w europejskich pucharach hiszpańskiego klubu piłkarskiego Sevilla FC.

Wykaz spotkań pucharowych

PEMK/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Superpuchar Europy

Bibliografia 
 

Sevilla FC
Hiszpańskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach